USS Valley Forge — кораблі ВМС США.

 SS Valley Forge (CV-37) — ударний авіаносець США часів Другої світової війни типу «Ессекс», пізніше перейменований на USS Princeton (CV-37). На службі протягом 1945-1970 років
 USS Valley Forge (CV-45) — ударний авіаносець США часів Другої світової війни типу «Ессекс». На службі з 1946 по 1970 роки.
 USS Valley Forge (CG-50) — ракетний крейсер США типу «Тікондерога». На службі протягом 1986-2004 років. 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни